Ptelina är ett släkte av fjärilar. Ptelina ingår i familjen juvelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Juvelvingar
Ptelina